

Astronomia 
 M43 – numero del Catalogo di Messier della Nebulosa De Mairan

Altro 
 M43 (semovente) – semovente d'artiglieria